Oddzielne służby telekomunikacyjne (telefonia) na Dolnym Śląsku powstały 1 sierpnia 1945 na skutek podziału terytorialnego służby telekomunikacyjnej na terenie Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów na 5 rejonów. Utworzono wówczas Rejonowe Urzędy Telefoniczno-Telegraficzne, które objęły Nadzór Teletechniczny nad obwodami pocztowo-telekomunikacyjnymi. Były to:
 RUTT Wrocław (Wrocław, Milicz, Trzebnica, Oleśnica, Syców, Namysłów, Oława, Strzelin i Brzeg),
 RUTT Legnica (Legnica, Głogów, Góra Śląska, Wołów, Lubin, Środa, Złotoryja, Jawor),
 RUTT Wałbrzych (Wałbrzych, Świdnica, Rydbach, Ząbkowice, Kłodzko, Bystrzyca Śląska),
 RUTT Jelenia Góra (Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lwówek Śląski, Lubań, Zgorzelec i Bolesławiec),
 RUTT Zielona Góra (Zielona Góra, Rozbork, Gubin, Żóraw, Kożuchów, Żagań i Szprotawa).
W 2. poł. lat 80. z użytku zaczęto wycofywać dalekopisy, których miejsce zajęły faksy, czyli urządzenia przesyłające wiadomość pisemną na odległość połączone z telefonami. W 1992 nastąpiło wyodrębnienie się z przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon instytucji pod nazwą Telekomunikacja Polska S.A.

Bibliografia 
 Analiza działalności gospodarczej Okręgu Poczty i Telekomunikacji za rok 1984, Wrocław 1985.
 Analiza działalności gospodarczej Okręgu Poczty i Telekomunikacji za rok 1985, Wrocław 1986.
 Analiza działalności gospodarczej Okręgu Poczty i Telekomunikacji za rok 1986, Wrocław 1987.
 Analiza działalności gospodarczej Okręgu Poczty i Telekomunikacji za rok 1987, Wrocław 1988.
 Dolnośląski rocznik statystyczny 1963, Wrocław 1963, s. 47-150.
 Dolnośląski rocznik statystyczny 1965, Wrocław 1965, s. 154-158.
 Dziennik Rozporządzeń DOPiT we Wrocławiu 1945, nr 1, poz. 2.
 Rola i funkcje poczty i telekomunikacji w integracji Ziem Odzyskanych z Macierzą, Warszawa 1988, s. 123.

Poczta we Wrocławiu